Le terme auvergnat regroupe différents notions en linguistique, géographie et populations.

 Auvergnat, dialecte de l'occitan ;
 Romani auvergnat, dialecte du romani ;
 Auvergnat (cheval), race du cheval domestique ;
 Auvergnats, population et habitants de l'Auvergne ;
 Auvergnat de Paris ou bougnat, diaspora auvergnate de Paris ;
L'Auvergnat de Paris, journal français ;
L'Auvergnat et l'autobus, film français de 1969.

Auvergne